Ein Verhältnis ist:
 Verhältnis (Liebesbeziehung), vor- oder außereheliche Beziehung, siehe Liebesbeziehung, Sexbeziehung und Seitensprung
 Verhältnis (Beziehung), persönliche Beziehung zweier Menschen
 ein Quotient zweier Zahlen oder Größen
 eine Verhältniszahl, siehe Größe der Dimension Zahl
 ein Mischungsverhältnis

Siehe auch:
 Verhältnisvertrag (zwischen Studentenverbindungen)
 Schutzverhältnis